Кирха святого Андрея Первозванного в Войскорово — лютеранская церковь в деревне Войскорово, бывший центр прихода Инкере () Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии.

История 
Лютеранский приход Инкере был создан в 1623—1626 годах, его центр располагался в деревне Войскорово ( — Кирконкюля, церковная деревня; ).

На карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по шведским материалам 1676 года, упоминается Ingris Kyrka — первая деревянная кирха прихода Инкере, в селении Ingris hoff.

Во времена шведского правления в приходе существовала также часовня, приписанная к соседнему приходу Венйоки.

Вторая деревянная обшитая тёсом церковь, взамен утраченной, была построена в 1769 году.

В 1838 году её посетил император Николай I, ему не понравилась архитектура и ветхое состояние церкви, вследствие чего он пожертвовал деньги на постройку нового деревянного храма. К постройке приступили немедленно, храм был построен за год.

30 ноября 1839 года была освящена третья кирха, рассчитанная на 600 мест, во имя святого Андрея Первозванного. Её двусветное здание было выполнено в стиле классицизма. Она была расположена на высоком левом берегу реки Ижора между деревнями Войскорово и Таскобщина так, что прихожане, шедшие или ехавшие в церковь со стороны Павловска, за несколько вёрст видели её в перспективе дороги.

В 1865 году количество прихожан составляло 2396 человек. Приход входил в Восточно-Ингерманландское пробство.

Рядом с кирхой находились два каменных здания — дом пастора и церковно-приходская школа, а также лютеранское кладбище. Старый деревянный пасторат сгорел в 1892 году, но уже в следующем году был построен новый, двухэтажный, каменный.

Приходская школа находилась через дорогу от пастората, одна была одной из первых в Ингерманландии, построенная в 1870 году, она располагалась в каменном, одноэтажном здании. Преподавал в ней выпускник Колпанской семинарии М. Тервонен. В советское время в доме пастора размещалась школа, а в старой приходская школе — клуб.

В 1905 году в приходе состояло 3226 финнов-ингерманландцев, проживавших не только в небольших окрестных деревнях, но и в Колпино и в Саблино, а к 1917 году их количество выросло до 3686 человек.

Кирха была закрыта в 1938 году, одной из последних среди приходов ЕЛЦИ.

Здание церкви сгорело в 1944 году, до наших дней сохранились только остатки лютеранского кладбища XVIII—XX веков, оно находится на территории деревни Пионер. Деревня Таскобщина исчезла, а деревня Войскорово после войны была заново построена на правом берегу реки Ижора.

Прихожане 
Лютеранский приход Инкере () включал в себя 34 деревни:
Аннолово, Аротеппола, Большое Гертово, Ванха-Калила, Войскорово, Захожы, Кирцалово, Корделево, Корчмино, Коттелево, Лангелево, Мазалово, Мокколово, Монделево, Пабузи, Петровщина, Подолово, Покровское, Поркузи, Пустынка, Путронмяки, Путролово, Райколово, Саблино, Самсоновка, Симанкино, Старая Мыза, Таскобщина, Усть-Тосно, Феклистово, Фёдоровское, Чернышёво, Чёрная Речка, Ям-Ижора.

Изменение численности населения прихода Инкере с 1842 по 1919 год:

Духовенство

Иллюстрации

Примечания

Литература 
 Александрова Е. Л., Браудзе М. М., Высоцкая В. А., Петрова Е. А. История финской Евангелическо-лютеранской церкви Ингерманландии. СПб, 2012, 398 стр., ISBN 978-5-904790-08-0.
 Aatami Kuortti «Inkerin kirkon vaikeita vuosia», Helsinki, 1963.
 Aappo Metiainen, Karlo Kurko «Entisen Inkerin luteranisen kirkon 350-vuotismuistojulkaisu», Helsinki, 1960, s. 137.

Ссылки 
 Приход Inkere — Инкере, Ижора на портале Инкери. Ру // Информация о приходе. Деревни. Фамилии жителей прихода на 1913 год.

Храмы Тосненского района‎
Войскорово
Войскорово